ATSG ist die Abkürzung für:

Air Transport Services Group, ein Holdinggesellschaft verschiedener Luftverkehrsgesellschaften
das schweizerische Bundesgesetz für Sozialversicherungsrecht vollständiger Name: Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts
ATSG Meißen, der  1945/46 geführte Name des Meißner SV 08

ATSG